Meunasah Dayah (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Meunasah Dayah (Tanah Jambo Aye), een plaats in Indonesië
Meunasah Dayah (Jeunieb), een plaats in Indonesië
Meunasah Dayah (Beutong), een plaats in Indonesië
Meunasah Dayah (Simpang Keramat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing